Por guerra finlandesa puede entenderse por:

 Guerra finlandesa (1808-1809), entre Suecia y el Imperio ruso;
 Guerra civil finlandesa (1918);
 Guerra ruso-finlandesa (1939-1940), entre Finlandia y la Unión Soviética;
 Guerra ruso-sueca.